A 2018-as Verizon IndyCar Series szezon a huszonharmadik szezonja az IndyCar Seriesnek, és a százhatodik az amerikai formaautós versenyzés történetében.

A címvédő, az amerikai Josef Newgarden volt, aki 2017-ben, első penskes évében szerezte meg a bajnoki címet.

A bajnok az új-zélandi Scott Dixon lett, aki ezzel ötödik alkalommal tudta megnyerni a bajnokságot.

Csapatok és versenyzők

Versenyek

Eredmények

A bajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Források

További információk

IndyCar
2018 az IndyCarban
IndyCar szezonok